Киквадзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Иосиф (Киквадзе) (род. 1959) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Шемокмедский.
 Фёдор Гавриилович Киквадзе (1868—1935) — грузинский политик, просветитель, член Национального совета Грузии и Учредительного собрания Грузии.